

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Na Brzegu – część miasta Dukla
 Na Brzegu – część wsi Szlachtowa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Szczawnica